Claves bezeichnet

 ein Perkussionsinstrument, siehe Claves 

Claves ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Claves (1882–1963), deutscher Unternehmer und Handwerksmeister

Siehe auch:
 Claves Records, Schweizer Plattenlabel
 Clave, rhythmisches Element in der Musik